Boca-de-sapo pode referir-se a:

Aves 
 Podargidae

Répteis 
 Jararaca-cruzeira

Plantas 
 Digitalis purpurea subsp. purpurea